Rongcheng ist:
die kreisfreie Stadt Rongcheng (荣成市) in Weihai in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Rongcheng;
der Kreis Rongcheng (容城县) der Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Rongcheng (Baoding);
der Stadtbezirk Rongcheng (榕城区) der Stadt Jieyang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Rongcheng (Jieyang);
die Großgemeinde Rongcheng (容城镇), Hauptort des Kreises Jianli der Stadt Jingzhou in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Rongcheng (Jianli);
die Großgemeinde Rongcheng (容城镇), Hauptort des Kreises Rongcheng der Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Rongcheng (Rongcheng).